Muden steht für:

 Modena, einen Ort in Italien
 Muden (Südafrika), einen Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal